

Patronyme 

 Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), portraitiste et miniaturiste français ;
 Eugène Isabey (1803-1886), son fils, peintre, dessinateur et graveur français ;
 Mickaël Isabey (1975-), joueur de football français.

Toponyme 

 Hôtel Isabey, hôtel particulier français de Besançon dans le Doubs ;
 Rue Isabey, voie française du  parisien ;
 Rue Isabey, voie française de Nancy, en Meurthe-et-Moselle.